Les championnats du monde d'escrime 2017,  édition des championnats du monde d'escrime, ont lieu du 19 au 26 juillet 2017 à Leipzig, en Allemagne.

La ville de Leipzig est désignée lors du congrès de la FIE de 2014 et reçoit pour la deuxième fois les mondiaux d'escrime après ceux de 2005. Les épreuves se déroulent à l'Arena Leipzig.

Calendrier 

Les championnats du monde se déroulent sur huit jours.

Médaillés

Coupe des Nations 
L'équipe italienne remporte, devançant le vainqueur de la précédente édition de 2015, le classement général de la Coupe des Nations avec 352 points, prenant sa revanche sur la Russie 322 points et pour compléter le podium la France avec 288 points.

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Références

Lien externe 
Site Internet officiel de la compétition

2017
Escrime
Escrime 2017
Compétition d'escrime en Allemagne
Escrime en 2017
Sport en Allemagne en 2017
Sport en juillet 2017